Pfarrbach ist ein Gewässername:

 Pfarrbach (Limbach-Oberfrohna), rechter Zufluss des Frohnbachs in Niederfrohna, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Pfarrbach (Saale), rechter Zufluss der Saale bei Markt Sparneck, Landkreis Hof, Bayern
 Pfarrbach (Sall), rechter Zufluss der Sall in Kirchensall, Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Pfarrbach (Stebenbach), linker Oberlauf des Stebenbachs (zur Selbitz) bis in Bad Steben, Landkreis Hof, Bayern
 Pfarrbach (Waltersdorfer Dorfbach), linker Zufluss des Waltersdorfer Dorfbaches in Waltersdorf, Gemeinde Großschönau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Pfarrbach (Wolfsbach), rechter Oberlauf des Wolfsbachs (zum Liesbach, zur Unteren Steinach) bis vor Guttenberg, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Pfaffenbach
 Pfarrerbach
 Pfarrgraben